Копалин — русская фамилия; женская форма Копалина.

 Известные носители 
 Копалин, Герасим Васильевич (1906—1988) — директор совхоза «Агроном» Лебедянского района Липецкой области, Герой Социалистического Труда (1966).
 Копалин, Илья Петрович (1900—1976) — советский российский кинорежиссёр-документалист, педагог, народный артист СССР.
 См. также 
 Копалина — остановочный пункт в селе Копалина в гмине Ельч-Лясковице, в Нижнесилезском воеводстве Польши.